Die B Grupa 1962/63 war die 14. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 12. August 1962 und endete am 14. Juli 1963.

Modus 
Die zweite bulgarische Liga wurde wieder in die Gruppen Nord und Süd aufgesplittet.
Die 39 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Gruppensieger stiegen in die A Grupa auf, während die jeweils letzten drei Vereine in die W Grupa abstiegen.

Ab dieser Saison galt bei Punktgleichheit die Tordifferenz.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe Nord

Gruppe Süd

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1962 63
Fußballsaison 1962/63